Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

V
Парний розряд